Разъезд 24 км, Разъезд 24 киломе́тр, рзд 24 км — топоним в России.

 Разъезд 24 км (Октябрьская железная дорога) — разъезд Октябрьской железной дороги линии Ледмозеро — Костомукша — госграница. Код 027751
 Разъезд 24 км (ЮУЖД) — разъезд Южно-Уральской железной дороги, участок Сакмарская — Мурапталово (Куйбышевская ж.д.). Код ЕСР станции: 812537.
 Разъезд 24 км (Московская железная дорога) — разъезд Московской железной дороги на линии Узуново — Рыбное. Код 229157

См. также 
24 км